Menes ist der Name von
Menes (um 3000 v. Chr.), ägyptischer Pharao
Menes (Soldat) († nach 331 v. Chr.), Menes von Pella, makedonischer Militär
Siehe auch
Mennes